Лига 2 2010/2011 годов () — 72-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 августа 2010 года и закончился 27 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2010/11 на lfp.fr

2010/2011
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Спорт во Франции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011